A 2012-es labdarúgó-Európa-bajnokság B csoportjának mérkőzéseit 2012. június 9-e és 2012. június 17-e között játszották le Ukrajna két városában, harkivi Metaliszt stadionban és az Aréna Lvivben. A csoport négy tagja Hollandia, Dánia, Németország és Portugália volt. Ezt a csoportot illették a „halálcsoport” kifejezéssel. A csoportból a német és a portugál válogatott jutott tovább a negyeddöntőkbe.

Helyszínek

Tabella

Mérkőzések 
Az időpontok helyi idő szerint (UTC+3), zárójelben magyar idő szerint vannak feltüntetve.

Hollandia – Dánia

Németország – Portugália

Dánia – Portugália

Hollandia – Németország

Portugália – Hollandia

Dánia – Németország

Jegyzetek

Források 

Csoport B